Les Conspirateurs est le titre de plusieurs œuvres, notamment (par ordre chronologique) :
 Les Conspirateurs (), un roman américain de Frederic Prokosch paru en 1943 ;
 Les Conspirateurs (), un film américain de Jean Negulesco tiré du livre de Prokosch en 1944 ;
 Les Conspirateurs (), un film de Luigi Magni sorti en 1969 ;
 Les Conspirateurs (), un film italo-brésilien réalisé par Joaquim Pedro de Andrade et sorti en 1972 ;
 Les Conspirateurs ( - Los Conspiradores), un roman mexicain de Jorge Ibargüengoitia paru en 1982 ;
 Les Conspirateurs, un roman français de Shan Sa paru en 2005.